Бугле, Мари-Луиз (Marie-Louise Bouglé; 1883—1936) — французская феминистка.
 Бугле, Селест (Céleste Bouglé; 1854—1933) — французский медик-дозиметрист.
 Бугле, Селестен (Célestin Bouglé; 1870—1940) — французский социолог.